Kees Akerboom sr. (geboren in 1952): Voormalig Nederlands basketballer die in de jaren zeventig en tachtig voor onder andere Nashua Den Bosch speelde.
 Kees Akerboom jr. (geboren in 1983): Nederlands basketballer die uitkomt voor EiffelTowers Den Bosch. Zoon van Kees Akerboom sr.